McKey pode se referir a:

Pessoas
McKey Sullivan

Localidades
McKey (Oklahoma)

Outros
Cataulacus mckeyi

Desambiguação